

Film
 Mignon – film del 1909 di regista sconosciuto
 Mignon – film del 1912 diretto da Alice Guy
 Mignon – film del 1915 diretto da Alexander E. Beyfuss
 Mignon – film del 1919 diretto da Mario Gargiulo

Geografia 
 Mignon – fiume della Charente Marittima, affluente della Sèvre Niortaise (Francia)
 Mignon – census-designated place  della Contea di Talladega, Alabama (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Mignon – personaggio letterario de Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister di Goethe

Musica 
 Mignon – tragedia lirica di Ambroise Thomas, ispirata all'omonimo personaggio di Goethe
 Mignon – cantante italiana (vero nome Francesca Mignogna)

Storia 
 Mignon – nome dato ai favoriti di Enrico III di Francia

Altro 
 Mignon – riproduzione in versione ridotta di un qualsiasi oggetto, ma in particolar modo di bottiglie e pasticcini.